Okręty US Navy o nazwie USS "Courtney":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1956-73.

Zobacz też
  - okręt patrolowy. W służbie w latach 1917-18

Courtney